Luxor:
 Luxor — казуальная компьютерная игра.
 Luxor — крупная производящая компания, часть Luxor group of India.
 Luxor — российский певец, рэпер, музыкант.

См. также 
 Более подробный список см. :en:Luxor (disambiguation)
 Луксор (значения)
 Люксор